Coupe de la Ligue (auf Deutsch: Ligapokal) ist eine Bezeichnung für sportliche Wettbewerbe in mehreren Ländern.

Im Fußball
 Coupe de la Ligue, der französische Ligapokal für professionelle Männermannschaften
 Coupe de la Ligue (Supercup), der luxemburgische Supercup für professionelle Männermannschaften

Im Eishockey
 Coupe de la Ligue (Eishockey)